La Temporada 1888 de la Liga Nacional fue la décimo tercera temporada de la Liga Nacional.

Los New York Giants lograron su primer campeonato en la liga.

Estadísticas

Véase también 
 Liga Nacional
 Grandes Ligas de Béisbol
 Campeones de la Serie Mundial de Béisbol

Referencias 

1888
Estados Unidos en 1888
Deporte en 1888